Hermann Poppelbaum ist der Name folgender Personen:

* Hermann Poppelbaum (Unternehmer) (1830–1894), deutscher Schriftgießer und Buchdrucker 
 Hermann Poppelbaum (Verbandsfunktionär) (1870–nach 1938), deutscher Jurist, Bergsteiger und Verbandsfunktionär 
 Hermann Poppelbaum (Philosoph) (1891–1979), deutsch-britischer Psychologe und Philosoph